

Пехотные полки 
 Нижегородский 22-й пехотный полк
 22-й пехотный полк (Австро-Венгрия)
 22-й егерский полк